Das HP Japan Women’s Open Tennis 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Osaka. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Es fand zeitgleich mit dem Generali Ladies Linz 2013 vom 5. bis 13. Oktober 2013 statt.

Titelverteidiger im Einzel war Heather Watson, im Doppel die Paarung Raquel Kops-Jones/Abigail Spears.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die HP Japan Women’s Open Tennis 2013 fand vom 5. bis zum 7. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Osaka